Die Gottesanbeterin steht für:
 Die Gottesanbeterin (1989), deutsch-schweizerischer Spielfilm von Tania Stöcklin; Originaltitel: Georgette Meunier
 Die Gottesanbeterin (1990), amerikanischer Spielfilm von Harvey Keith; Originaltitel: Jezebel's Kiss
 Die Gottesanbeterin (2001), österreichischer Spielfilm von Paul Harather
 Praying Mantis – Die Gottesanbeterin, belgischer Spielfilm von Marc Levie aus dem Jahr 2004; Originaltitel: Le festin de la mante
 Ein starkes Team: Die Gottesanbeterin, deutscher Fernsehfilm von Markus Imboden aus dem Jahr 2012

Siehe auch:
 Gottesanbeterin